Џин Симонс (; 31. јануар 1929. — 22. јануар 2010) је била енглеско-америчка глумица и певачица.

Филмографија 

|-
| || Момци и девојке || || ||
|-
| || Хамлет || || ||
|-
| 1945. || Цезар и Клеопатра || || ||
|-
| || Велика очекивања || || ||
|-
| 1947. || Црни нарцис || || ||
|-
| 1953. || Краљица девица || || ||
|-
| 1954. || Деметријус и гладијатори || || ||
|-
| 1960. || Спартак || || ||
|-
| 1960. || Трава је зеленија || || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1929.
Умрли 2010.
Енглеске глумице
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници Волпи пехара